Z angielskiego – port lotniczy
 Airport (Kalifornia)
 Airport (film)
 Airport (stacja MTR)